L'expression anglaise sleeping beauty (« beauté endormie ») est utilisée comme :
 titre anglais du conte La Belle au bois dormant ;
 titre d'un film de Julia Leigh, sorti en 2011 ;
 une mine de turquoise en Arizona.
 surnom de la galaxie M64.

Voir aussi